Molekulska formula -{C18H12O6}- se može odnositi na:

 Atromentin
 Sterigmatocistin